A Rodovia PR-491 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a BR-163 (território do município de Marechal Cândido Rondon) e a PR-182 (entroncamento com a PR-873, acesso à cidade de Maripá).

Trechos da Rodovia

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 25,1 km, podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 25,1 km (100,00%)

Extensão duplicada: 0,0 km (0,00%)

Rodovias do Paraná